Pascal lahko pomeni:

 Blaise Pascal, francoski matematik, fizik in filozof
 Jean-Claude Pascal, francoski pevec in igralec,
 paskal, enota za tlak
 paskal, programski jezik zasnovan pod vodstvom Niklausa Wirtha konec 1960. na ETH v Zürichu
 Pascal je moško ime (značilno za francosko govorno področje), ki izvira iz latinskega paschalis, kar pomeni rojen na Veliko noč